Jigme Singye Wangchuck (prononcer Jimi Singgê 'Wangchu, en dzongkha : ), né le  à Thimphou, est le roi du Bhoutan de 1972 à 2006, date de son abdication.

Naissance et études 
Fils du roi Jigme Dorji Wangchuck, il fait ses études secondaires comme élève interne au collège Saint-Joseph de Darjeeling, en Inde et au Royaume-Uni. Alors qu'il étudiait à  près d'Ascot à la fin des années 1960, Chögyam Trungpa Rinpoché fut en 1968 son tuteur pour le bouddhisme.

Roi du Bouthan

Accession au trône 
Il accède au trône à la mort de son père en 1972, à l'âge de 17 ans. L'invitation de dignitaires étrangers lors de son couronnement le  dans le Stade Changlimithang marque la fin d'une longue période d'isolement du pays. Comme tous les rois du Bhoutan, il porte le titre de Druk Gyalpo (« roi dragon »).

Dans les années 1980, il lance un programme de « bhoutanisation » du pays.

Il poursuit la politique de son père, marquée par une lente modernisation, tout en essayant de préserver la culture bhoutanaise.

Bhoutanisation forcée 

En 1988, il instaure la politique du Driglam Namzha (« Étiquette et bonnes manières »), qui impose à tous les citoyens de porter les vêtements traditionnels en public et l'apprentissage du dzongkha, la langue nationale, dans les écoles. La même année, il réduit volontairement le périmètre de son pouvoir absolu et gouverne ensuite avec les conseils du gouvernement.

Sous le slogan, « une nation, un peuple », il oblige les minorités à porter le vêtement national et à parler la langue nationale, tout contrevenant étant puni d'une amende. Il exige de la population de montrer des papiers prouvant la nationalité antérieure à 1958. Dans un pays relativement illettré, de nombreuses personnes ne peuvent se procurer ces documents. Il expulse ainsi plus de  qui se réfugient dans le royaume hindouiste voisin du Népal. En 2006, ils ne pouvaient toujours pas rentrer dans leur pays, celui-ci déclarant . Ces expulsions participent à l'amélioration du taux d'alphabétisation, qui passe de 42,2 % en 1995 à 47 % en 2003, dans un pays qui comporte  en 2014.

Période de purification ethnique 
Les années 1990, sont une période de durcissement de la purification ethnique, ainsi les Lhotshampas (littéralement les « gens du Sud »), dont la famille d'origine népalaise aurait migré au Bhoutan au , sont la cible privilégiée de cette purification. La police saisit alors les terres des paysans hindouistes et les force à signer un papier d'émigration volontaire. Le port du sari, l'utilisation de la langue népalaise sont interdits, les documents écrits en népalais sont brûlés devant les écoles pour l'exemple. Les réfugiés au Népal sont pris en charge par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

Campagnes militaires 
À la fin de 2003, il ordonne la première campagne militaire bhoutanaise depuis plus d'un siècle pour expulser les séparatistes d'Assam qui utilisent le territoire bhoutanais pour lancer des raids contre leurs cibles en Inde. Des campagnes sont également lancées contre des séparatistes népalais dans le sud du pays.

Par tous les moyens, il maintient un style de vie simple, préférant travailler dans une petite cabane en bois hors de la capitale Thimphou, plutôt que dans le palais-forteresse du Thimphou Dzong utilisé par ses quatre reines (toutes sœurs) et l'Assemblée nationale. En Occident, il se fait remarquer par son objectif affiché de maximisation du Bonheur national brut dans son pays plutôt que du Produit national brut.

De ses différentes unions, il a dix enfants (cinq fils et cinq filles), dont plusieurs ont reçu une éducation à l'étranger.

Abdication du roi 
Le , il abdique en faveur de son fils aîné, le prince Jigme Khesar, mettant ainsi en pratique sa formule selon laquelle : « Pourquoi couronner un héritier seulement quand la nation est en deuil du dernier roi ? ».

Ascendance

Épouses

Descendance 
Le roi émérite a eu 10 enfants, 5 filles et 5 garçons:

 Ashi Chimi Yangzom Wangchuck (née le ), fille de Tshering Pem
 Druk Gyalpo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (né le ), fils de Tshering Yangdon, actuel roi du Bhoutan
 Ashi Sonam Dechen Wangchuck (née ), fille de Dorji Wangmo
 Ashi Dechen Yangzom Wangchuck (née le ), fille de  Tshering Yangdon
 Ashi Kesang Choden Wangchuck (née le ), fille de Tshering Pem
 Dasho Jigyel Ugyen Wangchuck (né le ), fils de Dorji Wangmo
 Dasho Khamsum Singye Wangchuck (né le ), fils de Sangay Choden
 Gyaltshab Jigme Dorji Wangchuck (né le ), fils de Tshering Yangdon
 Ashi Euphelma Choden Wangchuck (née le ), fille de Sangay Choden
 Dasho Ugyen Jigme Wangchuck (né le ), fils de Tshering Pem

Références

Article connexe 
 Liste des anciens monarques encore vivants

Liens externes 
 

Jigme Singye
Personnalité bhoutanaise du bouddhisme tibétain
Jigme Singye
Récipiendaire de l'ordre du Chrysanthème
Récipiendaire de l'ordre des Séraphins
Naissance en novembre 1955
Naissance à Thimphou